Bièvres se poate referi la:
Bièvres, localitate în departamentul Aisne, Franța
Bièvres, localitate în departamentul Ardennes, Franța
Bièvres, localitate în departamentul Essonne, Franța